Daniel Popovic, golfer

Zie ook:
 Danijel Popović, zanger